Молох може да се отнася за:

 Молох, древен западносемитски бог;
 Молох, влечуго-гущер, наричан още Бодлив дявол;
 Молох, филм на Александър Сокуров;
 Молох, повест на Александър Куприн;